Hearne steht für:
 Hearne, Stadt in Texas, Vereinigte Staaten

Hearne ist der Familienname folgender Personen:
 Eddie Hearne (1887–1955), US-amerikanischer Automobilrennfahrer

 Kevin Hearne (* 1970), US-amerikanischer Autor
 Peter Hearne († 2014), britischer Flugzeugingenieur
 Richard Patrick Hearne (* 1876), britischer Journalist und Autor
 Samuel Hearne (1745–1792), englischer Entdecker und Naturforscher
 Thomas Hearne (1678–1735), britischer Antiquar und Tagebuchautor